Akmačići est un toponyme qui peut désigner :
 Akmačići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie ;
 Akmačići, un village de Serbie situé dans la municipalité de Nova Varoš, district de Zlatibor.